Domagoj Pušić – calciatore croato
 Martin Pušić – calciatore austriaco
 Petar Pušić – calciatore svizzero
 Antonije Pušić – cantante montenegrino
 Teodora Pušić – pallavolista serba